Vitrasius ist der Familienname folgender Personen:

 Lucius Vitrasius Flamininus, römischer Suffektkonsul 122
 Titus Vitrasius Pollio, römischer Politiker und Senator